Angelo Bellavia (1950-1991) – calciatore italiano
 Enrico Bellavia (1965) – giornalista e saggista italiano
 Germano Bellavia (1970) – attore italiano
 Marco Bellavia (1964) – attore, conduttore televisivo e autore italiano